Палмас Алтас има више значења:

 Палмас Алтас (Салтиљо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Палмас Алтас (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Палмас Алтас (Искатепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Палмас Алтас (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Палмас Алтас (Херез), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику